Bordes kan syfta på:

 Bordes, Pyrénées-Atlantiques, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques
 Bordes, Hautes-Pyrénées, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Ampilly-les-Bordes, fransk kommun i departementet Côte-d'Or 
 Arricau-Bordes, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques 
 Bordes-de-Rivière, fransk kommun i departementet Haute-Garonne 
 Jabreilles-les-Bordes, fransk kommun i departementet Haute-Vienne
 La Celle-les-Bordes, fransk kommun i departementet Yvelines
 Saint-Simon-de-Bordes, fransk kommun i departementet Charente-Maritime 
 Vier-Bordes, fransk kommun i departementet Haute-Pyrénées
 Villeneuve-les-Bordes, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne